Basquetebol na Universíada de Verão de 1965.

Quadro de medalhas

Basquetebol
Verao de 1963
Basquetebol Verao 1963